

Йорквілл — місто, штат Іллінойс
 Йорквілл — місто, штат Теннессі
 Йорквілл — місто, штат Вісконсин
 Йорквілл — селище в окрузі Онейда, штат Нью-Йорк
 Йорквілл — селище, штат Огайо